Rio Boz - nome de dois rios romenos

Pessoas
Boz Burrell
Boz Scaggs
Murat Boz
T-Boz

Localidades

Boz (Ain)

Desambiguação